Die UEFA Europa League 2017/18 war die 47. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal stattfand. Am Wettbewerb nahmen in dieser Saison 190 Klubs aus allen 55 Landesverbänden der UEFA teil. Erstmals war darunter auch ein Vertreter des Kosovo.

Die Saison begann mit den Hinspielen der ersten Qualifikationsrunde am 29. Juni 2017 und endete mit dem Finale am 16. Mai 2018 im Parc Olympique Lyonnais in der französischen Stadt Décines-Charpieu vor den Toren Lyons, welches Atletico Madrid gegen Olympique Marseille mit 3:0 gewann.

Atlético Madrid qualifizierte sich als Sieger für den UEFA Super Cup 2018 und erhielt einen Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19.

Termine

Qualifikation 
Die folgende Einteilung in die einzelnen Runden ist gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung 2016 entnommen worden. Falls sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2017/18 qualifiziert hatte oder bereits für die UEFA Europa League 2017/18 qualifiziert gewesen wäre, bekam die nächste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieser Nation in der Qualifikation zur UEFA Europa League, während die anderen Teams dementsprechend aufrückten und den nächstbesseren Startplatz übernahmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhielt, rückte das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach.

Bei der Auslosung jeder einzelnen Runde werden die Mannschaften nach ihrem jeweiligen Klub-Koeffizienten 2017 (KK) in zwei Töpfe platziert, so dass jedes gesetzte Team (höherer Koeffizient) gegen ein ungesetztes (niedriger Koeffizient) antreten wird.

1. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 19. Juni 2017 in Nyon

Die Hinspiele fanden am 29. Juni 2017, die Rückspiele am 4. und 6. Juli 2017 statt.

 Teilnehmer: 100 Mannschaften

|}

2. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 19. Juni 2017 in Nyon (zusammen mit Q1)

Die Hinspiele fanden am 13. Juli 2017, die Rückspiele am 20. Juli 2017 statt.

 Teilnehmer: 66 Mannschaften

|}

3. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 14. Juli 2017 in Nyon

Die Hinspiele fanden am 27. Juli 2017, die Rückspiele am 2. und 3. August 2017 statt.

 Teilnehmer: 58 Mannschaften

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Hier stießen die unterlegenen Mannschaften der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2017/18 hinzu.

Die Auslosung erfolgte am 4. August 2017 in Nyon. Die Hinspiele fanden am 17. August 2017, die Rückspiele am 24. August 2017 statt.

Folgende Paarungen wurden für die Play-offs ausgelost:

|}

Gruppenphase 
Ab der Gruppenphase werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren.

An der Gruppenphase nahmen 48 Teams aus 29 Landesverbänden teil, 16 Teams waren direkt qualifiziert, hinzu kamen zehn unterlegene Vereine aus den Play-offs der UEFA Champions League 2017/18. Weitere 22 Plätze wurden in den Europa-League-Qualifikationsrunden ermittelt.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Sechzehntelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–12 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höhere Anzahl Siege
 höhere Anzahl Auswärtssiege
 niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Rote Karte 3 Minuspunkte, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte)
 Klub-Koeffizienten

Die 48 für die Gruppenphase qualifizierten Mannschaften wurden anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) auf vier Lostöpfe zu je 12 Teams aufgeteilt, und aus jedem Lostopf eine Mannschaft in eine der 12 Gruppen (A bis L) gelost; Mannschaften desselben Verbandes konnten nicht in die gleiche Gruppe gelost werden.

Die Auslosung fand am 25. August 2017 in Monaco statt. Die Spiele fanden vom 14. September bis 7. Dezember 2017 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Finalrunde

Sechzehntelfinale 
Zu den 24 Mannschaften, die sich über die Gruppenphase der Europa League qualifizierten, kamen die acht Gruppendritten der Champions League hinzu. Die Auslosung des Sechzehntelfinales fand am 11. Dezember 2017 in Nyon statt. Die Gruppensieger aus der Europa League sowie die vier besten Gruppendritten aus der Champions League waren dabei gesetzt und traten im Hinspiel zunächst auswärts an; ihnen wurden die übrigen Mannschaften zugelost. Dabei waren Begegnungen zwischen Mannschaften derselben Gruppe und desselben Landesverbandes ausgeschlossen.

Die Hinspiele fanden am 13. und 15. Februar, die Rückspiele am 21. und 22. Februar 2018, statt.

|}

Achtelfinale 
Ab dem Achtelfinale gab es keine gesetzten Mannschaften mehr, der zuerst gezogene Klub erhielt im Hinspiel das Heimrecht. Ebenfalls entfiel die Beschränkung, dass Mannschaften des gleichen Landesverbandes nicht gegeneinander antreten sollen.

Die Auslosung des Achtelfinals fand am 23. Februar 2018 in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 8. März, die Rückspiele eine Woche später, am 15. März 2018, statt.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 16. März 2018 in Nyon ausgelost. Die Hinspiele fanden am 5. April, die Rückspiele am 12. April 2018 statt.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung des Halbfinales fand am 13. April 2018 in Nyon statt. Die Hinspiele finden am 26. April, die Rückspiele eine Woche später, am 3. Mai 2018, statt.

|}

Finale 
Das Finale fand am 16. Mai 2018 im Stadion Parc Olympique Lyonnais in Lyon statt. Atletico Madrid holte sich durch einen 3:0-Sieg über Olympique Marseille seinen 3. Europa-League-Titel. Aufgrund einer UEFA-Sperre wurde Diego Simeone, der Cheftrainer von Atletico Madrid, durch seinen Assistenten Burgos vertreten. Der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers leitete das Finale.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgte analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler nach Anzahl der Torvorlagen und danach nach Einsatzzeit sortiert.

Eingesetzte Spieler Atlético Madrid 

 Miguel Ángel Moyà (1/-), Yannick Carrasco (1/-) und Nicolás Gaitán (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Preisgelder 
Jeder an der UEFA Europa League 2017/18 teilnehmende Verein erhielt 2,6 Millionen Euro als Startprämie. Durch Siegprämien ließen sich die Einnahmen des Titelträgers auf bis zu 15,71 Millionen Euro steigern. Zu diesen Preisgeldern kamen weitere Einnahmen u. a. aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Vermarktung von Radio- und TV-Rechten, Bandenwerbung und Merchandising hinzu.

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2017/18

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18